Sezon ekstraligi estońskiej w hokeju na lodzie (est. Meistriliiga) rozegrany zostanie na przełomie 2019 i 2020 roku jako 80. sezon rozgrywek o mistrzostwo Estonii w hokeju na lodzie. Organizatorem jest Estoński Związek Hokeja na Lodzie. Do rozgrywek przystąpi cztery drużyny. Obrońcą tytułu jest drużyna Tartu Kalev-Välk.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpocznie się w 2019 roku, a zakończy w 2020 roku. Uczestniczyć w nim będzie cztery drużyny.

Play-off

Linki zewnętrzne 
 

Hokej na lodzie w Estonii
2019 w hokeju na lodzie
2020 w hokeju na lodzie